

События 
 Франки захватывают Нарбонну, сарацины окончательно изгоняются из Франции.
 Окончательное присоединение Пипином Септимании.
 759—761 — Ши Сы-мин носит титул императора.
 Закончена японская хроника Манъёсю.

Родились 
 Альфонсо II Астурийский, сын короля Фруэлы I Жестокого (ум. в 842 г.).
 Асад ибн аль-Фурат, ифрикийский кади.
 Григорий Хандзтийский, преподобный.
 У Яньтун, основатель одноимённой вьетнамской буддийской традиции внутри школы тхиен.
 Феодор Студит, византийский монах, аскет, церковный деятель и писатель.
 Эльфволд I (король Нортумбрии).

Скончались 
 Ван Вэй, китайский поэт (р. в 698 г.)
 Дунгал мак Амалгадо, король Наута.
 Моян-чур, каган уйгурского каганата.
 Освулф, король Нортумбрии.
 Отмар Галленский, христианский подвижник.

См. также